WTF est un sigle pouvant signifier :
 World Taekwondo Federation, fédération mondiale de taekwondo ;
 What the fuck ?, une manière assez grossière d'exprimer son incrédulité, notamment sur Internet ;
 en français, la vulgarité de l'expression anglaise disparaît et WTF signifie « Mais c'est du grand n'importe quoi ! » ;
 what the freak ?, un rétro-acronyme exprimant la même chose que le précédent, mais de manière plus polie ;
 WhatTheFont, un service proposé par MyFonts pour identifier des polices de caractères ;
 Weekly Top Five, le classement hebdomadaire des 5 meilleurs moments de la WWE ;
 WTF Public License (), une licence libre ;
 Work Time Fun, un jeu vidéo développé sur PlayStation portable ;
 Cadillac WTF (World Thorium Fuel), un concept car de Cadillac ;
 W.T.F., le  de la série South Park ;
 World's Toughest Fixes, série télé américaine, diffusée sur France 5 Superstructures SOS, présenté par Sean Riley.